Le Journal illustré (1864-1899), hebdomadaire dominical français ;
 Le Journal (1892-1944), quotidien français ;
 Le Journal vernaculaire du Tibet (1909-1911), journal bilingue tibétain-chinois ;
 Le Journal (1979), série télévisée française ;
 Le Journal (1994), film américain ;
 Le Journal hebdomadaire (1997-2010), quotidien marocain.